Шилоносово — название нескольких населённых пунктов:
 Шилоносово — деревня в Карагайском районе Пермского края.
 Шилоносово — деревня в Нытвенском районе Пермского края.